Жекеколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жекеколь — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Жекеколь — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.